Duitsland:
Krakow am See, stad in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Krakow (Drechow), een deel van de gemeente Drechow in Mecklenburg-Voor-Pommeren
Krakow (Klein Bünzow), deel van de gemeente Klein Bünzow in Mecklenburg-Voor-Pommeren

Polen:
Krakau (Kraków), een stad in Polen

Verenigde Staten:
Krakow (Missouri), een plaats in Missouri
Krakow (Nebraska), een plaats in Nebraska
Krakow (Wisconsin), een plaats in Wisconsin
Krakow Township, een township in Michigan

andere betekenissen:
Krakow (band)

Zie ook
Krakau (doorverwijspagina)